

Села:
 Данилівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Данилівка — Дніпропетровська область, Покровський район
 Данилівка — Житомирська область, Житомирський район
 Данилівка — Закарпатська область, Берегівський район
 Данилівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Данилівка — Київська область, Васильківський район
 Данилівка — Луганська область, Біловодський район
 Данилівка — Миколаївська область Березанський район
 Данилівка — Одеська область, Березівський район
 Данилівка — Одеська область, Роздільнянський район (до 17 липня 2020 Великомихайлівський район)
 Данилівка — Рівненська область, Рівненський район
 Данилівка — Харківська область, Барвінківський район
 Данилівка — Хмельницька область, Білогірський район
 Данилівка — Чернігівська область, Менський район

Селище:
 Данилівка — Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада

Залізничні зупинні пункти:
 Данилівка — зупинний пункт Одеської залізниці
 Данилівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
Річка:
 Данилівка — ліва притока Дністра, Хмельницька область

Села:
 Данилівка — Вітебська область, Бешенковицький район
 Данилівка — Вітебська область, Чашницький район

Див. також 
 Даниловка
 У Річки Даниловка